Christian Zübert (1973-), est un scénariste et réalisateur allemand.
  (1935-2015), prêtre catholique polonais.
Patronyme polonais